Eduard Schulte ist der Name folgender Personen:
* Eduard Schulte (Galerist) (1817–1890), deutscher Buch- und Kunsthändler sowie Galerist
 Eduard Schulte (Archivar) (1886–1977), deutscher Archivar, Historiker und Jurist.
 Eduard Schulte (Industrieller) (1891–1966), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Galerie Eduard Schulte, Kunstgalerie in Düsseldorf